Cyclassics Hamburg 2022 var den 25:e upplagan av det tyska cykelloppet Cyclassics Hamburg. Tävlingen avgjordes den 21 augusti 2022 med både start och målgång i Hamburg. Loppet var en del av UCI World Tour 2022 och vanns av österrikiska Marco Haller från cykelstallet Bora–Hansgrohe.

Deltagande lag

Resultat

Referenser
Cyclassics Hamburg 2022 på ProCyclingStats

Noter

2022
UCI World Tour 2022
2022 i Tyskland